Бэнфилд, Джиллиан (род. 1959) — американский биогеохимик и геомикробиолог.
 Бэнфилд, Эшли (род. 1967) — канадско-американская журналистка и телеведущая.

См. также 
 Банфилд